MND steht für:
 den Mädchennotdienst, siehe Kinder- und Jugendnotdienst
 den Marinenachrichtendienst
 Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung
 den Militärischen Nachrichtendienst, siehe Schweizer Nachrichtendienst
 Mineral-Nährstoff-Dünger
 die Mitteldeutsche Nationaldemokraten, eine ehemalige Partei
 MND Group, ein tschechisches Mineralöl- und Erdgasunternehmen
 MND Tabor Sežana, ein slowenischer Fußballverein
 Motor Neurone Disease
 die Multinational Division Central, eine ehemalige NATO-Division

Mnd. steht für:
 Mittelniederdeutsche Sprache

mnd steht für:
 Mondé (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tupí-Sprache in Rondônia, Brasilien

Abkürzung